puede referirse a:

Tsubasa un manga de Masakazu Katsura.
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, un manga de CLAMP.
Captain Tsubasa, un manga de Yōichi Takahashi conocido como Campeones u Oliver y Benji en España.